Departamento San Martín puede hacer referencia a:

departamento San Martín, en la provincia de Corrientes, Argentina;
departamento San Martín, en la provincia de Mendoza, Argentina;
departamento San Martín, en la provincia de San Juan, Argentina;
departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe, Argentina;
departamento San Martín, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
Departamento de San Martín, en el Perú.